Мальта має багаторічну історію надання медичної допомоги, що фінансується державою. Перша лікарня, зареєстрована в країні, вже функціонувала до 1372 року.  Сьогодні на Мальті є як державна система охорони здоров'я, відома як державна служба охорони здоров'я, де охорона здоров'я є безкоштовною в момент надання послуг, так і приватна система охорони здоров'я.  На Мальті є потужна база первинної медичної допомоги, а державні лікарні надають вторинну та третинну допомогу. Міністерство охорони здоров'я Мальти радить іноземним резидентам укладати приватне медичне страхування.

Порівняння 
У 2000 році Мальта посіла п'яте місце в рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров'я  порівняно зі США (37), Австралією (32), Великою Британією (18) та Канадою (30). Система охорони здоров'я на Мальті дуже нагадує британську систему , оскільки охорона здоров'я є безкоштовною на момент надання послуг.

Вона піднялась на чотири позиції в  з позиції 27-ї в 2014 році на 23-ю в 2015 році. Повідомлялося, що вона має гідну доступність до охорони здоров'я, але байдужі результати лікування .

Зручності 
Шпиталь Матері Божої, первинний госпіталь на Мальті, відкрився в 2007 році. Він має одну з найбільших медичних будівель у Європі.

Університет Мальти має медичну школу та факультет наук про здоров'я, останній пропонує диплом, ступінь бакалавра та курси післядипломної освіти з ряду дисциплін охорони здоров'я.

На Мальті також є добровільні організації, такі як Альфа Медицина (розширена допомога), Аварійно-рятувальний підрозділ (Е.Ф.Р.У.), Сент-Джон швидкої допомоги та Червоний Хрест Мальти, які надають послуги першої допомоги / медичних сестер під час заходів, пов'язаних з натовпами.

Медична асоціація Мальти представляє практиків медичної професії. Мальтійська асоціація студентів-медиків (MMSA) є окремим органом, який представляє мальтійських студентів-медиків, і є членом EMSA та IFMSA. 

MIME - Мальтійський інститут медичної освіти - це інститут, який нещодавно створений з метою надання CME лікарям на Мальті, а також студентам-медикам. Програма Фонду, що виконується у Великій Британії, була запроваджена на Мальті, щоб зупинити «відтік мозку» новоспечених лікарів на Британські острови. 

Мальтійська асоціація студентів-стоматологів (MADS) - студентська асоціація, створена для просування прав студентів стоматологічної хірургії, що навчаються на факультеті стоматологічної хірургії Мальтійського університету. Він пов'язаний з IADS, Міжнародною асоціацією студентів-стоматологів.

30-річна поступка на медичні послуги в лікарнях Гозо, Карін Греч та Сент-Лукас була надана  у 2015 році. Натомість Медична асоціація Мальти повідомила, що через «повну відсутність досвіду роботи оператора та небезпеку уряд відмовився від свого контролю над управлінням та мотивом отримання прибутку».  У січні 2018 року поступка була передана , що призвело до страйку лікарів.

Примітки

Посилання 

Охорона здоров'я на Мальті